Gamala peut désigner :
 Gamala ou Gamla, la ville antique située en Gaulanitide
 Gamala, une localité du Burkina Faso